Пензенский трамвай — пассажирская трамвайная система на дизельной тяге в городе Пенза. Действовала с 1935 по 1937 год.

История 
В 1930-х годах в Пензе остро встал вопрос об организации пассажирских перевозок между центром и промышленными предприятиями, расположенными на окраине города. Толчком для постройки трамвая послужило коллективное письмо рабочих Велозавода в Москву. Из Москвы пришло указание: «в кратчайшие сроки пустить до завода трамвай!»

Ударными темпами была построена узкоколейная линия (колея 750 мм), на Велозаводе изготовлен подвижной состав и летом 1935 года началось движение трамвая по маршруту «Драмтеатр — Велозавод».

Состав поезда, состоящий из мотовоза с двумя прицепными пассажирскими вагонами, курсировал от Драмтеатра по улицам Бакунина, Плеханова, через тоннель под железнодорожным вокзалом, далее по улицам Кузнецкой, Пролетарской и Заводскому шоссе до проходной Велозавода.

Узкоколейная трамвайная линия длиной 2,8 км была полностью однопутной с дополнительными путями на конечных пунктах, служащих для перецепки мотовоза. Эксплуатацией трамвая занимался Горкомхоз, ремонт подвижного состава производился в мастерских Велозавода.

Проработал пензенский трамвай недолго. Неправильное расположение железнодорожного пути, узкая колея, крутые кривые, приводили к тому, что в пути вагоны были неустойчивыми и несколько раз опрокидывались вместе с пассажирами. Осенью 1937 года трамвай, принёсший Горкомхозу большие убытки, прекратил своё существование. Вместо трамвая было организовано автобусное сообщение.

Другие проекты 
В 1940-х годах остро встала необходимость создания в Пензе городского электротранспорта. Рассматривались два варианта — строительство современного ширококолейного электрического трамвая, либо строительство троллейбуса. Выбор был сделан в пользу троллейбуса, который был построен и открыт в 1948 году (см. Пензенский троллейбус).

Периодически в СМИ обсуждается возможность организации в Пензе внутригородского пассажирского сообщения по существующим железнодорожным путям.

См. также 
 Пензенский троллейбус

Примечания

Ссылки 
 Пенза. Трамвай и троллейбус // Трамвайные и троллейбусные сети мира 
 Пенза // СТТС 
 Пенза (трамвай) // ЭМБ 

Т
Закрытые трамвайные системы России
Здания и сооружения, построенные в 1935 году в России
Здания и сооружения, утраченные в 1937 году
Транспортные здания и сооружения, построенные в 1935 году
XX век в Пензенской области